Garagouni ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Garagouni (* 1975), griechische Volleyball-Nationalspielerin (Außenangreiferin)
 Niki Garagouni (* 1977), griechische Volleyball-Nationalspielerin (Mittelblockerin)